Requião steht für:
 die portugiesische Gemeinde Requião (Vila Nova de Famalicão)

Requião ist der Familienname folgender Personen:
 Roberto Requião (* 1941), brasilianischer Politiker